Die Bezeichnung Aartal-Radweg tragen zwei Radwege:
Der Aartal-Radweg im Taunus, siehe Aartal-Radweg (Taunus)
Der Aartal-Radweg im Lahn-Dill-Kreis, siehe Aartal-Radweg (Westerwald)